La llenega rosàcia (Hygrophorus roseodiscoideus) és un bolet comestible, tot i que de menys qualitat que altres llenegues.

Descripció 
El barret té un diàmetre de 4 a 10 cm i és més aviat carnós; de bon principi, és convex, i, en madurar, es va aplanant, fins a formar-se un umbó al centre. La superfície és nua (glabra), sense ornamentacions, lleugerament coberta per una capa viscosa. La coloració del barret va del bru vermellós al bru castanya, a la seua part central, i és groc crema amb reflexos rosats vers el marge. Les làmines, de color blanc amb tonalitats rosades en envellir, són arquejades, gruixudes i espaiades, i s'estenen una mica per la cama. La cama és cilíndrica, de 5 a 8 cm de llarg per 1 a 1,5 cm d'ample, de color blanc i amb un anell viscós molt efímer, sovint difícil de detectar, que en assecar-se deixa taques groguenques a la base. La carn és de color blanquinós o una mica rosat, tal com en la resta de l'espècie. Tant l'olor que desprèn com el sabor de la seua carn són agradables i suaus. Les espores són el·lipsoïdals, hialines, llises i mesuren 9-10,5 x 5,5-6,5 µm. Els basidis són tetraspòrics, i no presenta cistidis.

Hàbitat i distribució geogràfica 
És un bolet micorrízic que creix formant simbiosis, sota alzines i roures entre 300 i 1.000 m d'altitud. Apareix sobre sòls bàsics a la tardor o a principi de l'hivern (entre el setembre i el gener) i és considerat relativament freqüent. Es troba a Europa: França, Itàlia, Andalusia, Navarra, el País Valencià (el Parc Natural del Desert de les Palmes a la Plana Alta), Catalunya (la serra del Mont i el Parc Natural del Cadí-Moixeró) i l'illa de Mallorca (la serra de Tramuntana).

Observacions 
Hi ha poques espècies properes que se li assemblin i que siguin no comestibles o verinoses. Tot i que és comestible, per cuinar-lo és millor rebutjar la capa viscosa del capell i del peu.

Referències

Bibliografia 
 Bon, M., 1987. Guía de campo de los hongos de Europa. Ediciones Omega S. A. Barcelona.
 Courtecuisse, R.; Deum, B., 2005. Guía de Hongos de la Península Ibérica, Europa y Norte de Africa. Ed. Omega. Barcelona.
 Lange, J. E.; Lange, D. M. & Llimona, X., 1976. Guía de campo de los hongos de Europa. Ediciones Omega, S.A. Barcelona.
 Pascual, R., 2003. Guia dels bolets dels Països Catalans. Pòrtic Natura - Enciclopèdia Catalana. Barcelona.

Enllaços externs 
 Asociación Micológica Fungipedia 
 Flickr
 PESI 

roseodiscoideus